Segunda División 2015/16 (Uruguay)
 Segunda División 2015/16 (Venezuela)